Heilige
 Gerardus van Brogne (overleden 959), Belgisch heilige
 Gerardus Majella (1726-1755), Italiaans heilige
 Gerardus Wittems Kloosterbier Blond, vernoemd naar Gerardus Majella

Voornaam
 Gerardus, een jongensnaam